Föjande personer har namnet Fritz Fuchs:

 Fritz Fuchs (konstnär)
 Fritz Fuchs (fotbollsspelare)